Александр Николаевич Вознесенский:
 Вознесенский, Александр Николаевич (1879—1937) — эсер, политик, адвокат, поэт, беллетрист, драматург. 
 Вознесенский, Александр Николаевич (1888—1966) — русский и белорусский советский литературный критик, писатель, педагог.